Karwendel steht für:

 Karwendel, eine Gebirgsgruppe der nördlichen Kalkalpen
 Karwendel (Zug), einen Fernzug ins Karwendelgebiet
 Karwendel-Werke, ein deutsches Molkereiunternehmen in Bayern